Brian Howard (né en 1983), footballeur britannique,
 Brian Howard (1905-1958), poète britannique,
 Brian Howard (né en 1967), joueur de basket-ball américain.